Керех — топоним в России.

 Керех — озеро, на правом берегу р. Анабар, Республика Саха (Якутия), координаты 72°13’с. ш. 113°42’в. д..
 Керех — река, правый приток р. Оннёкон, Республика Саха (Якутия), координаты 59°31’с. ш. 129°25’в. д..
 Керех — река, правая составляющая р. Егора, Республика Саха (Якутия), координаты 69°58’с. ш. 134°01’в. д..
 Керех — река, правый приток р. Нёлон, Республика Саха (Якутия), координаты 68°14’с. ш. 127°39’в. д..
 Керех — озеро, на р. Керех-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 65°07’с. ш. 119°01’в. д..
 Керех — река, правый приток р. Арга-Сала, Республика Саха (Якутия), координаты 67°56’с. ш. 108°01’в. д..
 Керех — река, левый приток р. Сордонг, Республика Саха (Якутия), координаты 65°39’с. ш. 134°30’в. д..
 Керех — озеро, в левобережье р. Табалах, Республика Саха (Якутия), координаты 67°28’с. ш. 136°28’в. д..
 Керех — гора, Хабаровский край, координаты 58°54’с. ш. 135°05’в. д..
 Керех — река, Хабаровский край, координаты 55°06’с. ш. 133°42’в. д..
 Керех — мыс, Красноярский край, координаты 68°26’с. ш. 102°35’в. д..

Примечания